Цей список є списком видів ссавців Домініки. Із 34 зазначених у таблиці видів 3 уразливі.

Для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП використовуються такі теги:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Домініка
Ссавці Домініки
Списки:Домініка